Miejscowości w Rosji (ros. Ивангород):
 Iwangorod (est. Jaanilinn, niem. Johannstadt) – miasto w Rosji w obwodzie leningradzkim;
 Iwangorod – wieś w Baszkirii, w rejonie dawlekanowskim.
Miejscowości na Ukrainie (ukr. Івангород, Iwanhorod):
 Iwanhorod – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie chrystyniwskim;
 Iwanhorod – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie iczniańskim;
 Iwanhorod – wieś w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie ołeksandriwskim;
 Iwanhorod – wieś w obwodzie zaporoskim, w rejonie zaporoskim.

Zobacz też 
 Iwanogrod, Iwanogród (ros. Ивангород, Iwangorod) – nazwa Dęblina z okresu zaboru rosyjskiego
 Iwangród (Івангрод, Iwanhrod, Jangród) – warownia na terenie miasteczka (obecnie wsi) Ściana (Стіна, Stina) w rejonie tomaszpilskim obwodu winnickiego

Przypisy